in araldica, pomato indica una figura con pallottole all'estremità
 in biotecnologia, il pomato (dall'inglese potato + tomato) è un ibrido creato dalla fusione di cellule di patata con cellule di pianta di pomodoro.